Mobilbloggning (på engelska moblogging) är en metod att uppdatera en blogg (en mobilblogg eller moblog) via mobiltelefon. Detta skiljer sig således från vanlig bloggning genom att det är mobiltelefonen, eller annan handhållen enhet, som används för publicering av blogginlägg.

Mobilbloggning sker genom e-post eller mms från telefonen. Till sin natur blir mobilblogging ofta snabbare, kortare och spontanare jämfört med vanliga textbloggar, eftersom bloggaren begränsas av vad som får plats i ett mms och svårigheten att skriva längre texter på mobilers knappsatser. Tyngdpunkten ligger istället på bild eller film, med korta bildtexter. Hos många av mobilbloggstjänsterna finns möjlighet att via webben i efterhand logga in via datorns webbläsare och skriva längre texter.

De renodlade mobilbloggstjänster som har flest användare (se externa länkar nedan) har karaktär av en community genom att alla bilder som skickas in visas på en gemensam förstasida. Besökare kan då kommentera dessa bilder och skicka in egna på samma tema och så vidare. Ofta erbjuds möjligheter att lägga bilder i album, eller skriva taggar (beskrivningsord eller märkspråk) för att sortera och göra bilderna sökbara. Dessa album kan vara öppna för alla med samma intresse att bidra med bilder till. 

Utöver de renodlade mobilbloggtjänsterna erbjuder många av de vanliga bloggtjänsterna uppdateringsmöjligheter från mobil, men då utan några speciella communityfunktioner. 

Mobilbloggning har funnits i olika former sedan 2002, och har med den ökande spridningen av kameramobiler blivit allt vanligare.

Externa länkar
Mobilbloggsguide – Via Nokia, februari 2005 (PDF) 

Bloggning
Mobiltelefoni